Der Volkswagen Challenger 2003 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Februar 2003 in Wolfsburg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 95 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 79 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 94 kB)

ATP Challenger Series 2003
Tennisturnier in Wolfsburg